Kunishige Kamamoto (født 15. april 1944) er en japansk fodboldspiller.

Japans fodboldlandshold

|-
|1964||2||1
|-
|1965||3||3
|-
|1966||7||6
|-
|1967||5||11
|-
|1968||4||7
|-
|1969||0||0
|-
|1970||6||3
|-
|1971||6||8
|-
|1972||8||15
|-
|1973||3||2
|-
|1974||5||5
|-
|1975||7||5
|-
|1976||16||9
|-
|1977||4||0
|-
!Total||76||75
|}

Eksterne henvisninger

Japan National Football Team Database

Fodboldspillere fra Japan
Fodboldtrænere fra Japan